Flykten kan syfta på:

 Flykten (TV-serie) – svensk TV-miniserie från 1986 med bland andra Per Oscarsson
 Flykten (film, 1953) – amerikansk film med bland andra Robert Mitchum,  originaltitel Second Chance
 Flykten (film, 1964) – fransk film med bland andra Alain Delon,  originaltitel L'Insoumis
 Flykten (film, 1971) – sovjetisk film i regi av Aleksandr Alov och Vladimir Naumov,  originaltitel Бег (Beg)
 Flykten (film, 1986) – amerikansk film med bland andra David Carradine,  originaltitel Behind Enemy Lines
 Flykten (film, 1998) – en amerikansk TV-film från 1998, originaltitel Escape: Human Cargo
 Flykten (film, 2009) – dansk film i regi av Kathrine Windfeld,  originaltitel Flugten
 Flykten (roman) – roman från 2013 av Jesús Carrasco, originaltitel Intemperie

Se även 
 Flykt